Cantoni ima više značenja:
 Cantoni, Asti
 Cantoni, Campobasso